Conțești (Dâmbovița) ;
 Conțești (Teleorman) ;